

Patronyme 

 Paul Angoulvent (1899-1976), éditeur français, fondateur des Presses universitaires de France ;
 Pierre Angoulvent (1928-2008), fils du précédent, éditeur français, président du directoire des Presses universitaires de France.